Zathanius är ett släkte av skalbaggar. Zathanius ingår i familjen vivlar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Vivlar
Zathanius